Hietaniemi kan åsyfta

Geografi

Finland
 Hietaniemi – plats i Helsingsfors med välkänd begravningsplats, se Sandudd

Sverige
 Hietaniemi socken – en socken ligger i Norrbotten, Övertorneå kommun
 Hietaniemi landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1863–1968
 Hietaniemi församling – en tidigare församling i Luleå stift –2006
 Hietaniemi kyrka – en kyrkobyggnad i Hedenäset och Hietaniemi socken
 Hietaniemi distrikt – ett distrikt i Övertorneå kommun och Norrbottens län 2016–
Hietaniemi, Kiruna kommun - en småort i Kiruna kommun